Туолумне ( ) — топоним:

 Туолумне (округ) — округ в американском штате Калифорния.
 Туолумне (город) — статистически обособленная местность в одноимённом округе.
 Туолумне (гора) — гора в Центральной Калифорнии.

См. также 
 «Tuolumne» — песня Эдди Веддера.